Den norra regionen är en av tre regioner i Malawi. Administrativ huvudort är Mzuzu.

Sex av landets 28 distrikt ligger i den norra regionen: Chitipa, Karonga, Likoma, Mzimba, Nkhata Bay och Rumphi.

Malawis geografi